Palazzo Malaspina ist der Name folgender Gebäude in Italien:

 Palazzo Cybo Malaspina (auch Palazzo Ducale) in der Stadt Carrara, Provinz Massa-Carrara, Toskana
 Palazzo Malaspina (Ascoli Piceno) in der Stadt Ascoli Piceno, Provinz Ascoli Piceno, Marken
 Palazzo Malaspina (Bobbio) in der Gemeinde Bobbio, Provinz Piacenza, Emilia-Romagna
 Palazzo Malaspina (Godiasco Salice Terme) in der Gemeinde Godiasco Salice Terme, Provinz Pavia, Lombardei
 Palazzo Malaspina (Pavia) in der Stadt Pavia, Lombardei
 Palazzo Malaspina (Pontremoli) in der Gemeinde Pontremoli, Provinz Massa-Carrara, Toskana
 Palazzo Malaspina (Reggio nell’Emilia) in der Stadt Reggio nell’Emilia, Provinz Reggio Emilia, Emilia-Romagna
 Palazzo Malaspina (San Donato in Poggio) im Ortsteil San Donato in Poggio der Gemeinde Tavarnelle Val di Pesa, Metropolitanstadt Florenz, Toskana
 Palazzo Malaspina (Tortona) in der Gemeinde Tortona, Provinz Alessandria, Piemont
 Palazzo Boldieri-Malaspina in der Stadt Verona, Venetien